Nero Wolfe e la pistola scomparsa (The Squirt and the Monkey) – romanzo di Rex Stout del 1951
La pistola scomparsa (Triple Jeopardy) – raccolta di romanzi di Rex Stout del 1952
 La pistola scomparsa – episodio di Kyashan il ragazzo androide